

Населені пункти та їхні частини
 Собота — село в гміні Львувек-Шльонський Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Собота — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Собота — село в гміні Рокетниця Познанського повіту Великопольського воєводства
 Собота — частина села Радзаново в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Собота — осада в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки